Rywalizacja kobiet w narciarskim Big Air podczas mistrzostw świata w Aspen została rozegrana na skoczni o nazwie Buttermilk Big Air. Kwalifikacje rozegrano 15 marca o 13:20, z kolei finał 16 marca o 10:00. Złoty medal wywalczyła Anastasija Tatalina, która pokonała drugą Łanę Prusakową oraz trzecią Eileen Gu.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021